Fraccionamiento los Laureles kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Fraccionamiento los Laureles, Morelos, ort, Xochitepec, 
 Fraccionamiento los Laureles, Guanajuato, ort, León, 

Robotskapade Mexikoförgreningar